Brandon Calderón (San Ramón, Costa Rica, 21 de julio de 2004), es un futbolista costarricense que juega como defensa central en el UCF Knights de la División I de la NCAA de Estados Unidos.

Trayectoria

AD Carmelita 
Ingresó al equipo de A.D Carmelita donde se dio a conocer para ser fichado por un equipo universitario de Estados Unidos.

UCF Knights 
El 4 de febrero de 2022, se hace oficial el fichaje de Brandon Calderón ingresando al equipo universitario UCF Knights en suelo estaunidense que milita la División I de la NCAA.

Selección nacional

Categorías inferiores 
El 7 de diciembre de 2019, Brandon jugó la final del torneo UNCAF contra Honduras, con el gol de su compañero Josimar Alcócer al minuto 4, logran abrir el marcador 1-0, al minuto 29, Honduras llega a empatar el partido 1-1. Finalizado los 90 minutos, ambos equipos deben definir en la tanda de penales, logrando buscar el ganador del torneo. Brandón logra obtener su título con Costa Rica Sub-15, venciendo a Honduras en tanda de penales con el marcador 3-2.

Torneo Uncaf Sub-19 
Fue convocado por el técnico Vladimir Quesada para representar a la selección sub-20 de Costa Rica para el Torneo Uncaf Sub-19 con sede en Belice.

Brandon llegó a participar en cada partido del Torneo Uncaf Sub-19, en primera fase del grupo, en lo que Costa Rica se se enfrentaba a las selecciones de Panamá, Guatemala y Puerto Rico, empatando sin anotaciones contra Panamá (0-0), con nuevamente un empate pero esta vez contra Guatemala (1-1), y con un marcador superior ante Puerto Rico (4-1), logrando clasificar a la final contra la selección de El Salvador.

El 30 de abril de 2022, se da la esperada final entre Costa Rica contra El Salvador, Brandon aparece en la alineación titular tomando el rol de capitán para Costa Rica, en el primer tiempo se veía que El Salvador lograba ganar el compromiso con una leve ventaja que los ponía campeones (1-2), en el segundo tiempo, caen las lluvias de goles entre ambos equipos, donde se vio el coraje entre ambos, con el pitazo final, Costa Rica lograba vencer ante El Salvador con el marcador 5-4, Brandon alzaba su segundo título internacional en Belice, pero esta vez con la Selección sub-20 de Costa Rica.

Campeonato Sub-20 de la Concacaf
Fue convocado el 9 de junio de 2022 para seguir con el proceso del técnico Vladimir Quesada, pero esta vez para el Campeonato Sub-20 de la Concacaf con sede en Honduras.

El 18 de junio de ese mismo año, Brandon se enfrentaba ante Jamaica, esta vez en el banco de suplencia, entrando al terreno de juego al minuto 85, sustituyendo a Brandon Aguilera, con el pitazo final, el marcador terminaba 1-1 entre ambas selecciones. En el segundo encuentro, Costa Rica se enfrentaba ante Antigua y Barbuda, Brandon aparece en la alineación titular, al minuto 47, Santiago van der Putten da un cabezazo que iba al marco rival, Brandon aparece entrando en protagonismo, empujandola al fondo de la red para abrir el marcador 1-0, con el pitazo final, la selección de Costa Rica lograba vencer ante Antigua y Barbuda con un marcador superior 0-3. En el último partido de la primera fase, Costa Rica se enfrenta ante el país anfitrión, la selección de Honduras, Brandon en esta ocasión aparece en el banco de suplencia, entrando al terreno de juego sustituyendo a Andrey Soto al minuto 71, con un sabor a derrota, ya que Costa Rica salió derrotada ante Honduras por la mínima en el marcador 1-0, pero aun así, Costa Rica lograba avanzar a octavos de final, quedando en la posición 2° con 4 puntos en primera fase de grupos.

La selección de Costa Rica en octavos de final se enfrentaban ante Trinidad y Tobago, Brandon aparece en la alineación titular de Costa Rica disputando los 90 minutos del encuentro, Costa Rica vencía ante Trinidad y Tobago con un marcador superior 4-1, logrando ser la primera selección en avanzar a cuartos de final. En la etapa de cuartos de final, Costa Rica se enfrentaba ante el vigente campeón de dicha categoría, la selección de Estados Unidos, Brandon Calderón estuvo en el banco de suplencia sin lograr ver minutos, siendo un espectador de como Costa Rica era eliminada ante Estados Unidos con el marcador 0-2, perdiendo la oportunidad de clasificar a semifinales y sin obtener un boleto a la Copa Mundial Indonesia 2023.

Participaciones internacionales

Goles internacionales juveniles

Estadísticas

Selección de Costa Rica 
 Actualizado al último partido jugado el .

Palmarés

Títulos internacionales

Vida privada 
Brandon Calderón a la edad de los 16 años, emprendió un pequeño negocio desde pequeño fue preparando ceviche, fue su madre en que ese entonces que logró aprender de realizar ceviche, la razón de este acto culinario, fue ayudar a su familia económicamente y poder costear los gastos de entrenarse con la Selección sub-17 de Costa Rica.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de Brandon Calderón en Transfermarkt.
 Ficha de Brandon Calderón en Soccerway.
 Página oficial de Brandon Calderón en Instagram.

Futbolistas de Costa Rica
Defensas centrales de fútbol 
Futbolistas de la selección de fútbol de Costa Rica en los años 2020